Der Begriff Lochside ist nicht eindeutig. Er steht für:

 Lochside (Nova Scotia), eine Stadt in Kanada
 Lochside (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Montrose